Into the Unknown puede referirse a:
 Into the Unknown (canción): canción de Idina Menzel y Aurora, que figura en la película Frozen II
 Into the Unknown (álbum de Bad Religion): álbum de la banda Bad Religion
 Into the Unknown (álbum de Mercyful Fate): álbum de la banda Mercyful Fate